Ahern [] ist der Familienname folgender Personen:

 Barnabas Mary Ahern (1915–1995), US-amerikanischer Theologe
 Bertie Ahern (* 1951), irischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker, 1997–2008 irischer Ministerpräsident
 Cecelia Ahern (* 1981), irische Schriftstellerin
 Cornelius Ahern (1871–1955), australischer Politiker und Parlamentsmitglied
 Dermot Ahern (* 1955), irischer Politiker und Justizminister
 Fred Ahern (1900–1958), irischer Reiter
 George Patrick Ahern (1859–1940), US-amerikanischer Forstbotaniker und Militär
 Jerry Ahern (* 1946), US-amerikanischer SF-Schriftsteller
 Kathy Ahern (1949–1996), US-amerikanischer Profigolfer
 Lassie Lou Ahern (1920–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Leo Ahern (1886–1974), US-amerikanischer Offizier der US Army

 Mary Eileen Ahern (1860–1938), US-amerikanische Bibliothekarin
 Maurice Ahern (* 1938/1939), irischer Politiker

 Noel Ahern (* 1944), irischer Politiker
 Nuala Ahern (* 1949), irische Politikerin und MdEP
 Pat Ahern (* 1960), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Patrick Vincent Ahern (1919–2011), römisch-katholischer Weihbischof in New York
 Peggy Ahern (1917–2012), US-amerikanische Kinderdarstellerin

Sonstiges:
 Ahern (Illinois), Ort im Kankakee County

Siehe auch:
 Ahern Creek
 A’Hern
 Ahearn
 Ahearne
 Aherne